

Letteratura 
 Dangerous Davies: The Last Detective – romanzo di Leslie Thomas del 1976
 L'ultimo detective (The Last Detective) – romanzo di Peter Lovesey del 1991
 L'ultimo detective (The Last Detective) – romanzo di Robert Crais del 2003

Televisione 
 The Last Detective – serie televisiva britannica, tratta dalla serie di romanzo Dangerous Davies di Leslie Thomas